Kutnohorské Předměstí může označovat předměstí ležící směrem na Kutnou Horu.

 Kutnohorské Předměstí – Kolín IV – městská část Kolína
 Kutnohorské Předměstí (Čáslav) – místní část Čáslavi